Castle Hill puede referirse a:

 Castle Hill (California), Estados Unidos
 Castle Hill (Gran Mánchester), Inglaterra
 Castle Hill (Kent), Inglaterra
 Castle Hill (Maine), Estados Unidos
 Castle Hill (Massachusetts), Estados Unidos
 Castle Hill (Nueva Gales del Sur), Australia
 Castle Hill (Suffolk), Inglaterra
 Castle Hill (Sussex Oriental), Inglaterra
 Castle Hill (Worcestershire), Inglaterra